Proporcjonalność prosta
 Proporcjonalność odwrotna

Zobacz też 
 Proporcja